Stamboom Johan van Nassau-Dietz (1410-1475)
 Stamboom Johan van Nassau-Dietz (1455-1516)